Hořejší mlýn může být:

 Hořejší mlýn (Chýnov) – okres Tábor
 Hořejší mlýn (Kunratice) – Praha
 Hořejší mlýn (Radotín) – Praha

podobné
 Horní mlýn